Санта Елена де Ариба има више значења:

 Санта Елена де Ариба, Монтевидео (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Елена де Ариба (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику